Le Sonnet 105 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : LEt not my loue be cal'd Idolatrie,
Nor my beloved as an Idoll ſhow,
Since all alike my ſongs and praiſes be
To one,of one,ſtil ſuch,and euer ſo.
Kinde is my loue to day,to morrow kinde,
Still conſtant in a wondrous excellence,
Therefore my verſe to conſtancie confin'de,
One thing expreſſing,leaues out difference.
Faire,kinde,and true,is all my argument,
Faire,kinde,and true,varrying to other words,
And in this change is my inuention ſpent,
Three theams in one,which wondrous ſcope affords.
   Faire,kinde,and true,haue often liu'd alone.
   Which three till now,neuer kept ſeate in one.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

105